Магар Вадим Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Магар Володимир Герасимович — український кінорежисер
 Магар Тетяна Володимирівна — український кінорежисер
 Хагендра Тапа Магар — житель Непалу, найменша людина в світі
Прізвища